Кастильо-де-Локубин () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-Сур. Занимает площадь 104 км². Население — 4692 человека (на 2010 год). Расстояние — 68 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Portal de Castillo de Locubín 

Муниципалитеты Хаэна